Ngoumou peut désigner :
 Ngoumou, une commune camerounaise de la région du Centre ;
 Ngoumou, un village camerounais de la commune de Mboma dans la région de l'Est.